Batalla de Rávena (432); lucha interna en el Imperio romano de Occidente. También es conocida como la Batalla de Rímini.
 Batalla de Rávena (475); enfrentamiento entre romanos y ostrogodos que resultó en la deposición de Julio Nepote.
 Batalla de Rávena (476); enfrentamiento liderado por Odoacro que resultó la caída de Rávena y la disolución del Imperio romano de Occidente.
 Batalla de Rávena (539-540); uno de los principales episodios de la Guerra Gótica entre el Imperio romano de Oriente (bizantino) y el Reino ostrogodo de Italia.
 Batalla de Rávena (729) entre los bizantinos e italianos.
 Batalla de Rávena (1512) entre la Liga Santa y Francia; parte de la Guerra de la Liga de Cambrai.